Этот список является списком видов млекопитающих, записанных на территории Ботсваны. В список включены регионально исчезнувшие виды, а также виды, присутствие которых в стране неопределённое.

Из 159 указанных в таблице видов, 1 находится под критической угрозой исчезновения, 1 находится под угрозой исчезновения, 5 являются уязвимыми, 6 находятся в состоянии близкому к угрожающему.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам  МСОП:

Список

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте  МСОП

Ботсвана
Природа Ботсваны